Brahmā – nella lingua sanscrita l'adattamento in genere maschile del termine di genere neutro Brahman.
 Brahma Sutra – testo religioso composto in lingua sanscrita.
 Brahma-Mimamsa – esegesi dei Vedānta.

Altro 
 Brahma – birra brasiliana. 
 Brahma – pollo di origini asiatiche.
 Niviventer brahma – roditore della famiglia dei Muridi, diffuso nel Subcontinente indiano, in Cina ed in Indocina.

Pagine correlate 
 Brahm
 Brahmi (disambigua)
 Brahmana